Perczel Miklós, bonyhádi (1812–1904), politikus, az 1848–49 évi szabadságharcban honvédezredes, az amerikai polgárháborúban az északi hadsereg ezredese, lovag.
Perczel Miklós, bonyhádi (1882–1969), debreceni fényképész, filmoperatőr.